Hitna 94 (deutsch Notfall 94) ist eine kroatische Fernsehserie vom Privatsender Nova TV. Die Serie schildert das Leben von Ärzten und ist an dem amerikanischen Vorbild Grey’s Anatomy orientiert.

Produktion und Ausstrahlung 
Die Dreharbeiten zu Hitna 94 begannen im August 2008. Die Erstausstrahlung erfolgte am 11. September um 22:00 Uhr auf Nova TV. Die Sendung wurde aufgrund schlechter Einschaltquoten am 6. November 2008 nach nur 9 Folgen aus dem Programm genommen. Die restlichen Episoden wurden auf dem serbischen Sender B92 gesendet. Am 25. August 2011 wurde angekündigt die restlichen Episoden am Schwestersender Doma TV auszustrahlen. Diese wurden zwischen dem 1. und 11. September 2011 genau 3 Jahre nach der Premiere von Hitna 94 gesendet.

Rollenbesetzung

Hauptdarsteller

Nebendarsteller

Weblinks 
 

Fernsehserie (Kroatien)
Fernsehsendung der 2000er Jahre